АТР — аббревиатура, может означать:

 Азиатско-Тихоокеанский регион
 Азиатско-тихоокеанский рынок
 Абонентское телеграфирование ручное
 Аварийно-технические работы (техн.)
 Академия транспорта России (образование и наука, транспорт)
 Альбома технических решений (в маркировке)
 Американское агентство по торговле и развитию
 Автономный регистратор температуры
 Аппарат телеграфный ручной (связь)
 Авиационная техническая рота (авиа, техн.)
 Аэродромно-техническая рота (авиа, воен., техн.)
 Автотранспортная рота (авто, транспорт)
 Автотермический риформинг (нефт., хим.)
 Автоматический телевизионный ретранслятор
 Акустическая теория речеобразования

См. также 
 ATR